Натуральне число 498
 498 рік до нашої ери
 498 рік нашої ери